Närvijoki kan syfta på

Närvijoki – en by i Södra Österbotten, se Österland, Jurva
Närvijoki – en å i Österbotten, se Närpes å